Ante kan avse:
 
 Ante (namn) – ett mansnamn
 Ante  – smeknamn för Svante, Anders, Anton, Alexander och Andreas
 Ante från Mobacken (Ante Nordlund) – en rollfigur skapad av Stig Grybe
 Ante (kortspel) –  betalas av alla deltagare i början av en giv 
 Ante meridiem –  latin för 'före middag'
 Terminus ante quem – latin och betyder ungefär tidpunkt före vilken